Бу́хта Бьют () — одна из основных бухт побережья Британской Колумбии. Её длина составляет 80 км от устьев  и  до континентальных мысов при входе в неё, который практически блокируется . Средняя ширина бухты — 4 км. Вместе с проливами (проливы Кам и Сутил), ведущими к проливу Джорджии, её длина достигает 110 км. У входа в проливы, по обе стороны от бывшего пути ледника Бьют находятся острова Куадра (с запада) и Кортез (с востока).

Происхождение названия 
Название бухты Бьют происходит от Джона Стюарта, 3-го графа Бьюта, который в 1762—1763 гг. был премьер-министром Великобритании. Его внук  был  на  Джорджа Ванкувера.

См. также 
 
 Чилкотинское восстание

Ссылки 
 Bute Inlet, Long Term Trends in Deep Water Properties of BC Inlets, Fisheries and Oceans Canada — Pacific Region
 Map (PDF, 3,5 MB)
 hydropower project in Bute Inlet

Заливы Британской Колумбии
Заливы Тихого океана